Sandholm kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Sandholm - Er et efternavn
 Sandholm Havn - En lille fritidshavn beliggende for enden af Nørhedevej ned til Nissum Fjord.
 Sandholm - Ejerlav og Hovedgård i Blovstrød Sogn, Hørsholm Kommune
 Sandholm (Indslev Sogn) – en bebyggelse i Indslev Sogn, Middelfart Kommune
 Sandholm (Vester Assels Sogn) – en bebyggelse i Vester Assels Sogn, Morsø Kommune
 Sandholm (Ørslev Sogn) – et areal i Ørslev Sogn, Slagelse Kommune
 Sandholme - Areal, f.eks. bakke, pynt, skov, mose i Vadum Sogn, Aalborg Kommune
 Sandholmlejren - en tidligere kaserne, der pt. er Danmarks største asylcenter.